John Bradshaw (1602-1659), juge anglais et régicide.
 John Bradshaw (1933-2016), psychothérapeute, écrivain et conférencier américain.
 John Bradshaw (1952-), réalisateur canadien.
 John "Bradshaw" Layfield (1966-), catcheur américain.